Jonathan „Jon“ Ekerold (* 8. Oktober 1948 in Johannesburg) ist ein ehemaliger südafrikanischer Motorradrennfahrer.

Ekerold wurde auf Yamaha 1980 Straßenweltmeister in der Klasse bis 350 cm³. Er hatte in der Gesamtwertung drei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Toni Mang (Krauser) und war der einzige Privatfahrer, d. h. Fahrer ohne Unterstützung eines Herstellers, der einen Titel in einer der Klassen ab 250 cm³ gewinnen konnte. Im Jahr 1981 erreichte Ekerold in der 350-cm³-Klasse die Vizeweltmeisterschaft.

Seinen Weg von den Anfängen in Südafrika bis hin zum Gewinn der Weltmeisterschaft am Nürburgring hat er selbst in seinem Buch The Privateer aufgezeichnet. Sein Sohn Jonnie war ebenfalls Motorradrennfahrer und nahm unter anderem 1999 an der Superbike-Weltmeisterschaft teil.

Statistik

Erfolge 
 1980 – 350-cm³-Weltmeister auf Yamaha

In der Motorrad-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 
 
 Artikel Classic Motorrad
 Porträt auf Motograndprix.de

350-cm³-Weltmeister
Motorrad-Rennfahrer (Südafrika)
Südafrikaner
Geboren 1948
Mann